Timoschinin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Iwanowitsch Timoschinin (1948–2021), sowjetischer Ruderer
 Wladimir Alexandrowitsch Timoschinin (* 1970), russischer Wasserspringer

Siehe auch:
 Timoschin
 Timoschinina